RNC je zkratka s více významy:

 Řadič rádiové sítě () – zařízení pro řízení základnových stanic (Node B) v mobilních sítích 3G/UMTS
 RNC. – neoficiální zkratka pro kandidáta na doktora přírodních věd (RNDr.)

Externí odkazy